А́рнис Ве́йдеманис (; ) — латвийский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

В составе мужской сборной Латвии участник  (заняли семнадцатое место). . В составе смешанной сборной Латвии участник двух  (лучший результат — четырнадцатое место в ). Двукратный . В составе смешанной парной сборной Латвии участник  (заняли двенадцатое место). Двукратный .

В «классическом» кёрлинге в основном играет на позиции второго.

В качестве тренера сборной Латвии по кёрлингу на колясках участник зимних Паралимпийских игр  и .

Достижения 
 : золото (), серебро (2012, 2015, 2016, 2017).
 : золото (2013, 2014, ), серебро (2015), бронза (2009).
 : золото (2014, ), серебро (2011, 2013, 2015, 2016, , ), бронза (2012).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Ассоциации кёрлинга Латвии
 
 
 
 
 
 Arnis Veidemanis photos - sportfoto.com
 
 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Латвии
Чемпионы Латвии по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Латвии